Lyndhurst è il nome di diverse località:
Nel Regno Unito:
Lyndhurst – una città nella contea dello Hampshire
Negli Stati Uniti
Lyndhurst – una località nel New Jersey (Contea di Bergen) 
Lyndhurst – una località nell'Ohio (Contea di Cuyahoga)
Lyndhurst – una località in Virginia (Contea di Augusta)
Lyndhurst (Jay Gould Estate) è inoltre il nome di una residenza storica situata sulle sponde del fiume Hudson
In Australia:
Lyndhurst – una località nel Victoria
Lyndhurst – una località del Nuovo Galles del Sud
Lyndhurst – una località dell'Australia Meridionale

È inoltre il cognome di:
John Copley, I barone Lyndhurst (1772-1863) politico britannico